

Мишковиці — село в гміні Плятерув Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Мишковиці — село в гміні Бобровники Бендзинського повіту Сілезького воєводства